Cefisodoto – stratego ad Atene nel 405 a.C.
 Cefisodoto – stratego ad Atene nel 359 a.C.
 Cefisodoto il Vecchio – scultore greco del IV secolo a.C., forse padre di Prassitele
 Cefisodoto il Giovane – scultore greco del IV-III secolo a.C., figlio di Prassitele